Prodigio hace referencia a varios artículos:

 Milagro
 Niño prodigio, alguien que a una edad temprana domina uno o más campos científicos o artísticos emprendidos generalmente por adultos. Por temprana suele considerarse antes de los 10 años de edad.
 El prodigio de Etiopía, obra de Teatro de Lope de Vega.
 Prodigium, concepto religioso de la Antigua Roma.

Enlaces externos